Петър Алексиев може да се отнася за:
 Петър Алексиев (1848 – 1922) – български опълченец, руски офицер,
 Петър Алексиев (1869 – 1898) – български машинен инженер.